Biologia:
 Metamorfosi: procés biològic
 Tipus de metamorfosi
 Roca metamòrfica
 Hemimetabolisme: metamorfosi incompleta
 Holometabolia: metamorfosi completa

Cultura
 Metamorfosi (ficció)
 Metamorfosi (mitologia)

Literatura:
 La metamorfosi: obra de Kafka
 Les Metamorfosis: obra d'Ovidi
 Metamorfosis (Luci Apuleu)

Pintura:
 Les Metamorfosis: sèrie d'obres de Joan Miró

Música:
 Metamorfosis simfòniques sobre temes de Weber: obra per a orquestra composta per Paul Hindemith